Euhyponomeutoides är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Gaj 1954. Euhyponomeutoides ingår i familjen spinnmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spinnmalar
Euhyponomeutoides